Roitman, apellido, puede hacer referencia a:

 Germán G. Roitman, botánico argentino; o
 Sergio Roitman, tenista argentino.